Bass Point kan syfta på följande:

 Bass Point (Australien), udde i New South Wales, Australien
 Bass Point (England), udde i Cornwall, England